

Astronomia
 Mor – cratere sulla superficie di Ganimede

Codici
 mor – codice ISO 639-3 della lingua moro

Geografia
 Mór – città della contea di Fejér (Ungheria)
 Guarda-Mor – municipio del Minas Gerais (Brasile)
 Monte Mor – municipio di San Paolo (Brasile)

Letteratura
 Mor – uno dei tre collaboratori del principe ne La città del Sole del filosofo Tommaso Campanella
 Mor – pavone, personaggio immaginario dei racconti de Il libro della giungla e Il secondo libro della giungla di Rudyard Kipling

Linguistica
 Lingua mor – una delle lingue halmahera-cenderawasih (codice ISO 639-3 mhz)

Musica
 M.O.R. – traccia dell'album discografico Blur dei Blur del 1997

Onomastica
 Mór – nome proprio di persona irlandese e scozzese femminile
 Mór – forma ungherese del nome proprio di persona italiano maschile Mauro

Sigle
 MOR – sigla di middle of the road
 Mor – in matematica, abbreviazione di morfismo 
 Mor – abbreviazione di mordenite
 Mor – Meteorological optical range, "portata ottica meteorologica" in aeronautica

Storia
 Mor – sovrano del Regno di Ebrauc
 Mor ap Moreith – sovrano del Rhufoniog
 Mor ap Rhwfon – sovrano del Rhufoniog 
 Mor ap Owain Finddu – sovrano del Cernyw

Altro
 Mor – particolare tipologia di humus

Pagine correlate 
 Middle of the road

Note